

Administration territoriale 
 Maasland, département du Royaume de Hollande (1807-1810)

Topographie 
 Maasland, village de la commune de Midden-Delfland, aux Pays-Bas